Натуральне число 1262
 1262 рік до нашої ери
 1262 рік нашої ери